Epífisi, és cadascuna de les extremitats dels ossos llargs.
 Glàndula pineal o epífisi, petit òrgan situat a l'encèfal.